Bardsragujn chumb (armensk: Բարձրագույն Խումբ) er den bedste fodboldrække i Armenien for herrer. Fra 1936 til 1991 fra den sammen med Sovjetunionen. Ligaen består kun af otte hold. Taberen af hver sæson rykker ned i Armeniens andendivision i fodbold, hvorefter vinderen af den rykker op.

Armeniens førstedivision i fodbold 2018-19

Vindere

Etableret i 1992
Fodboldligaer
Fodbold i Armenien